Capital — que desempenha um papel relevante na condução da política de um país
Capital (economia) — bens duráveis já produzidos e usados na produção de mercadorias ou serviços
Capital (sociologia)
Capital social — normas que promovem confiança e reciprocidade na economia
Capital social (contabilidade) — parcela do patrimônio líquido de uma empresa ou entidade oriunda de investimento na forma de ações ou quotas
Dinheiro
Capitalização de mercado
O Capital (Das Kapital), conjunto de livros escritos por Karl Marx como crítica ao capitalismo 
Pena de morte (ou pena capital) — sentença aplicada pelo poder judiciário que consiste na execução de um indivíduo condenado pelo Estado
Capital Transportes Urbanos — empresa de ônibus de Salvador, Bahia, Brasil.

Capitel — termo arquitetônico que refere à extremidade superior de uma coluna, de um pilar ou de uma pilastra

Desambiguações de ciências